Îlot Saint-Michel, au large des Sables-d'Or-les-Pins dans les Côtes-d'Armor (Bretagne) et accessible à marée basse ;
 Îlot Saint-Michel, petite îlot avec une chapelle, créé lors de la formation du lac artificiel de Serre-Ponçon (Alpes) ;
 Îlot Saint-Michel, un ensemble d'immeubles et de commerces dans le centre de Liège (Belgique)

Voir aussi